«Со́кол» (-2) — депо Московского метрополитена, обслуживает Замоскворецкую линию с 10 сентября  года.

На момент открытия это было крупнейшее депо для электровагонов в СССР, оно было рассчитано на 190 вагонов.

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав

Путевое развитие 
Продолжение первого главного пути за станцией «Сокол» — это путь в депо, в то время как в сторону станции «Войковская» поезд следует по отклонению.

Гейт с железной дорогой 
В 1938 году при постройке электродепо был сооружён гейт с железнодорожной станцией Подмосковная, через который Московский метрополитен начал получать новые вагоны с завода Метровагонмаш. Помимо этого в Московском метрополитене существуют ещё два действующих гейта в  и . В ноябре 2020 года гейт был закрыт, а приёмка новых составов стала осуществляться через ТЧ-18.

Вагоноремонтное производство 
На территории депо до 2018 года находился филиал вагоноремонтного производства (бывший ЗРЭПС, второй филиал находится на территории депо , третий — в ). Филиал был закрыт для строительства на его месте второго корпуса электродепо.

Реконструкция 
С марта 2019 года по апрель 2021 года на месте старого завода по ремонту электроподвижного состава был построен новый отстойно-ремонтный корпус депо. 10 апреля 2021 года были введены в эксплуатацию отстойная часть нового отстойно-ремонтного корпуса, веер путей, административно-бытовой корпус и помещения для инженерных коммуникаций. Благодаря реконструкции количество канав для отстоя и обслуживания поездов увеличилось с 24 до 46.

Следующим этапом станет реконструкция главного корпуса депо, действующего с 1938 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фотографии из депо Сокол
 Вид на депо (Wikimapia)
 Вид на депо Сокол из космоса (Google maps)

Сокол (район Москвы)
Здания и сооружения, построенные в 1938 году в Москве